Название «Хуанпу» может относиться к нескольким местам в Китае:
река Хуанпу в Шанхае;
район Хуанпу в Шанхае;
район Хуанпу в Гуанчжоу;
военная академия в Гуанчжоу во время Китайской Республики, см. Академия Вампу.